The Ace of Spades – film del 1912 diretto da Colin Campbell
The Ace of Spades – film del 1916 prodotto dalla Puritan Film Company
The Ace of Spades – film del 1925 diretto da Henry MacRae
The Ace of Spades – corto di animazione del 1931 diretto da Dave Fleischer
The Ace of Spades – film del 1935 diretto da George Pearson

Pagine correlate 
 Ace of Spades